De Engelse voetbalclub Stoke City FC kwam in het seizoen 2003–2004 voor de 96ste keer uit in het Engelse profvoetbal. Het was het 37ste seizoen dat de club uit Stoke-on-Trent in de Football League First Division speelde, inmiddels de tweede divisie van het Engelse profvoetbal sinds de introductie (seizoen 1992–1993) van de Premier League.

Na de 21ste plaats in het voorafgaande seizoen eindigden The Potters ditmaal op de elfde plaats in de op een na hoogste divisie. Dat was de beste klassering sinds het seizoen 1995/96 De club stond onder leiding van Tony Pulis, de opvolger van de in oktober 2002 opgestapte Steve Cotterill. Aanvaller en nieuwkomer Ade Akinbiyi, goed voor tien goals in de competitie, werd aan het einde van het seizoen uitgeroepen tot Player of the Season.

Een andere opvallende nieuwkomer in de selectie was doelman Ed de Goey. De op dat moment 36-jarige doelman kreeg in de zomer van 2003 te horen dat er voor hem bij Chelsea geen toekomst meer was. Birmingham City, Wolverhampton Wanderers en Fenerbahçe SK meldden zich voor de oud-international, maar die interesse was snel van de baan. Stoke City meldde zich nadat eerste keeper Ben Foster zich blesseerde aan zijn knie en daardoor een half jaar buitenspel zou staan. Peter Hoekstra verlengde zijn contract met nog een jaar.

Football League First Division

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Stoke City vertegenwoordigden in de Football League First Division in het seizoen 2003/04 onder leiding van trainer-coach Tony Pulis en als elfde eindigden.

FA Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Stoke City vertegenwoordigden in de FA Cup in het seizoen 2003/04.

Football League Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Stoke City vertegenwoordigden in de Football League Cup in het seizoen 2003/04.

2004
Stoke City